

Geografia

Holt – comune dello Schleswig-Holstein

Holt – paese del Norfolk
Holt – parrocchia civile del Dorset
Holt – città del Galles

Holt – census-designated place della Contea di Tuscaloosa, Alabama
Holt – città della Contea di Marshall, Minnesota
Holt – città della Contea di Clay e della Contea di Clinton, Missouri

Persone
Alvin William Holt – ex cestista statunitense
Amber Holt – cestista statunitense
Anne Holt – scrittrice, avvocato e giornalista norvegese
Bob Holt – attore e doppiatore statunitense
Brock Holt  giocatore di baseball statunitense
Charlene Holt – attrice cinematografica e televisiva statu–nitense
Claire Holt – attrice australiana
Gary Holt – chitarrista statunitense
George Holt – attore, regista e sceneggiatore statunitense
Grant Holt – calciatore inglese
Greyston Holt – attore canadese
Harold Holt – politico australiano
Henry E. Holt – astronomo statunitense
Isis Holt – atleta paralimpica australiana
Jack Holt – attore cinematografico statunitense
Jason Holt – calciatore scozzese
Jim Holt – saggista, filosofo e giornalista statunitense
John Holt – cantautore giamaicano
John Caldwell Holt – ingegnere, scrittore e pedagogo statunitense
Jon Holt – giocatore di calcio a 5 e calciatore norvegese
Jonathan Holt – pubblicitario, docente e scrittore inglese
Joseph Holt – politico e militare statunitense
Kåre Holt – scrittore norvegese
Marjorie Holt – politica e avvocato statunitense
Martin Holt – schermidore britannico
Maxwell Holt – pallavolista statunitense
Michael Holt – giocatore di snooker britannico
Olivia Holt – attrice e cantante statunitense
Peter Malcolm Holt – storico britannico
Rush D. Holt, Jr. – politico e fisico statunitense
Samuel Holt – pallavolista statunitense
Sandrine Holt – attrice e modella canadese
Stephen Holt – cestista statunitense
Tim Holt – attore cinematografico e televisivo statunitense
Torry Holt – ex giocatore di football americano statunitense

Altro
4435 Holt – asteroide areosecante
Holt – trattore d'artiglieria
Michael Holt – personaggio dei fumetti della DC Comics

Pagine correlate 
Tom Holt